Евергрин има више значења:
 Евергрин (музика)
 Евергрин (Колорадо)
 Евергрин (Монтана)
 Евергрин (Северна Каролина)
 Евергрин (Тексас)
 Евергрин (Алабама)
 Евергрин (Висконсин)
 Евергрин (Луизијана)
 Евергрин (Мисури)